«Банкир неудачник» (; другое название — «Рогоносец из банка») — итальянская комедия 1980 года с Паоло Вилладжо в главной роли.

Сюжет 

Артуро Де Фанти, служащий банка, оказывается в центре курьезных совпадений. Его служанка, которой он задолжал безумные деньги, в отместку решает поселиться у него дома.

В то же время любовник его жены и его любовница случайно встречаются тоже в его квартире. На банк совершают налет грабители, и он снова в центре событий. Одним словом, что ни день — то новости.

В ролях 
 Паоло Вилладжо — Бухгалтер Артуро Де Фанти
 Катрин Спаак — Елена Де Фанти — жена Артуро
 Анна Мария Риццоли — Джованна — любовница Артуро
 Джиджи Редер — Вилли — любовник Елены
 Анна Маццамауро — Сельваджи Антигори — жена Вилли
 Карло Джуффре — Либеро Катена — муж Джованны
 Винченцо Крочитти — Бухгалтер Чуфини
 Энрика Бонаккорти — Эсмеральда — горничная
 Уго Болонья — Морпурго — Директор банка
 Анджело Пеллегрино — отец Никодим — священник
 Паоло Паолони — Граф Эрнесто Де Сакрофано — любовник Сельваджи
 Эннио Антонелли —

Съёмочная группа 
 Сюжет — Лучано Сальче
 Сценарий — Лучано Сальче, Аугусто Каминито, Оттавио Алесси
 Режиссёр — Лучано Сальче
 Монтаж — Антонио Сичильяно
 Оператор — Серджо Рубини
 Композитор — Пьеро Пиччони
 Декорации — Элио Микели

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1980 года
Фильмы о Риме
Фильмы Италии 1980 года